Das NSW Open Tournament of Champions 1992 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Sydney. Es war Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 6. bis 12. Januar 1992 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
Tennisturnier in Sydney